Главный архитектор Москвы — главный специалист в области архитектуры и градостроительства в Москве. Должность введена после 1917 года.

Список 
Здесь представлен список главных архитекторов города Москвы:

Примечания

Ссылки 
 Главный архитектор Москвы опять Кузьмин
 

Списки архитекторов
Списки:Архитектура Москвы
Списки персоналий Москвы